Ars magna (Große Kunst) kann bedeuten:
 Die von Ramon Llull gelehrte und um 1305 im Werk Ars generalis ultima am ausführlichsten erläuterte Große Kunst, durch mechanisches Kombinieren von Begriffen mittels einer „logischen Maschine“ zu Erkenntnissen zu gelangen. Die Ars magna ist eine besondere Kunst zur Auffindung wahrer Aussagen. Es soll auf jede Glaubensfrage durch kombinatorische Verknüpfungen von Begriffen eine Antwort gegeben werden.
 Ars magna de Regulis Algebraicis (1545), ein mathematisches Werk von Gerolamo Cardano über das Lösen von Gleichungen dritten und vierten Grades.
 Ars magna sciendi, sive combinatoria in XII libros digesta (1669) des Athanasius Kircher, der 1671 auch Ars magna lucis et umbrae veröffentlichte.